Drukarka produkcyjna - drukarka o parametrach technicznych 
predestynujących ją do dużych obciążeń, tj. drukowania dużych ilości dokumentów. Nominalną, dolną granicą wydajności jest liczba 60 stron na minutę.

Zobacz też 
 drukarka sieciowa
 drukarka rozproszona

produkcyjna